Chaetura martinica é uma espécie de ave da família Apodidae. Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude e florestas secundárias altamente degradadas.

Chaetura
Aves descritas em 1783